Artemizjon – mianem tym nazywano każde miejsce kultu greckiej bogini Artemidy, jednakże najczęściej stosuje się tę nazwę w odniesieniu do następujących miejsc i obiektów:

Artemizjon w Efezie (jeden z siedmiu cudów świata)
Przylądek na Eubei ze świątynią Artemidy (miejsce bitwy pod Artemizjonem)
Pasmo górskie między Argolidą i Arkadią (również ze świątynią Artemidy)

Do znanych artemizjonów zalicza się także świątynia w Brauron.